Die Liste der Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen-Episoden enthält die bisher erschienenen Episoden der kanadisch-US-amerikanischen Zeichentrickserie Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen bei fernsehserien.de

Episodenliste